Бьель () — муниципалитет в Испании, провинция Сарагоса
 Бьель () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Бьель () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Марна